La Primera Dama Marilyn Whitmore fue un personaje ficticio de la película Independence Day, creada por Roland Emmerich. Fue interpretada por Mary McDonnell y en Hispanoamérica fue doblada por Rebeca Manríquez, fue la 42ª primera dama de los Estados Unidos en 1993 a 1996, la esposa del Presidente Thomas J. Whitmore.

Personalidad 
Marilyn Whitmore fue la primera dama de los Estados Unidos, quién estuvo casada su esposo el Presidente Thomas J. Whitmore, con quién tuvo una única hija, Patricia Whitmore. En 1996, termina su mandato cuando murió, su sucesora era la primera dama Audrey Grey (la esposa del presidente William M. Grey).

Muerte 
En 2 de julio de 1996, trataba de evacuar en Los Ángeles, y luego tuvo un accidente con un helicóptero, Jasmine y su hijo Dylan la encontraron y la llevaron a El Toro, y luego el Capitán Steven Hiller encontró su familia, la primera dama y los sobrevivientes y los llevó al Área 51, murió por una hemorragia interna.

Día de la Independencia (1996) 
Marilyn fue considerada como una figura popular entre los estadounidenses ordinarios debido a su comportamiento de estilo de tierra a tierra y práctico modo de hablar al público. Mientras que la Presidencia de su marido fracasado, Marilyn se convirtió en el potente arma política de la administración para disuadir a su reputación.

Marilyn estaba en una reunión en Los Ángeles durante la guerra de 1996. Ella había planeado evacuar a Nellis Air Force Base, pero optó por permanecer más tiempo en la ciudad para mantener la tranquilidad pública en medio de la crisis al igual que su esposo en Washington, D.C. Marilyn fue ser escoltado fuera de la ciudad en helicóptero pero no fue capaz de escapar de la devastación subsiguiente en el que estrelló su helicóptero que dejó gravemente herido. Ella fue encontrada por Jasmine Dubrow-Hiller y varios sobrevivientes, que llevara a las ruinas del Toro, en un intento de encontrar ayuda.

Capitán Steven Hiller llegó al Toro con un helicóptero de la adquisición y llevó Marilyn y los otros sobrevivientes a Área 51, donde se encuentra su familia. Los médicos pronto aprendieron que Marilyn tiene una hemorragia interna que ha estado sucediendo durante mucho tiempo y es imposible de salvar. Whitmore intenta consolarla que "Los médicos dicen que todo va a estar bien" a pesar de que ambos saben esto no es la verdad. Ella juguetonamente lo llama mentiroso como se suele decir sus finales despedidas.

Día de la Independencia 2: el Contraataque (2016) 
Cuando Washington, D.C. fue reconstruido, un hospital fue nombrado después Marilyn Whitmore en su honor, donde la Dra. Jasmine Dubrow-Hiller trabajaría antes de la guerra de 2016.

En Área 51, un hospital nombrado "Hospital Marilyn Whitmore" cuando aparece el Dr. Milton Isaacs llevando flores al cuarto del paciente Dr. Brackish Okun.

Mujeres ficticias
Invasiones extraterrestres ficticias